HVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto County, Havre City (Montana), Stati Uniti